Задорино — название населённых пунктов в России:

 Задорино — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Задорино — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Задорино — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Задорино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.